They Only Come Out at Night signifie Ils ne sortent que la nuit en anglais et peut désigner :

Musique

Album 

 , album d'Edgar Winter sorti en .

Chanson 

 , single de  sorti le  ;
 , chanson de Lordi présente sur l'album  sorti le .

Télévision 

 , téléfilm de Daryl Duke diffusée en 1975.

Voir aussi 

 , chanson des  sur l'album  sorti le .

Références